LEGO Rock Raiders – linea di giochi LEGO
LEGO Rock Raiders – videogioco